Yuji Takahashi (Ōtsu, Shiga, 11 de abril de 1993) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Yuji Takahashi começou a carreira no Kyoto Sanga. 

Naturais de Ōtsu
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Futebolistas do Sagan Tosu
Futebolistas do Kashiwa Reysol